T1 (M5) — опытная самоходная артиллерийская установка, 3-дюймовая (76-мм) самоходная пушка. Машину создали на базе шасси коммерческого быстроходного трактора фирмы Clevelend Tractor. Разработка началась в декабре 1940 г. Тактико-технические требования предполагали открытую установку 3-дюймовая (76-мм) пушки с бронещитом в кормовой части с ограниченным углом наведения. Расчет работал при пушке, находясь на земле. В марте 1941 г. начали разработку модифицированной САУ с увеличенным щитом.

Опытную машину построили в ноябре 1941 г. и приняли под обозначением самоходная пушка Т5 (М5). Однако заказа на серийное производство не последовало, поскольку в это же время появились более совершенные самоходные орудия. В сентябре 1942 г. САУ T1 (M5) с дизельным двигателем Hercules мощностью 160 л.с. признали устаревшей.

Танки США